

Biografia 
Si è laureato in Filosofia presso l’Università di Palermo con Santino Caramella, di cui è diventato subito assistente universitario. Con lui e gli altri allievi e collaboratori ha fondato la rivista di filosofia «Dialogo» (1964-1974); dal 1960 al 1992 ha insegnato nei licei di stato (per un lungo periodo di tempo presso il Liceo Ginnasio Vittorio Emanuele II); dal 1981 insegna presso la Pontificia Facoltà Teologia di Sicilia «San Giovanni Evangelista», prima come docente incaricato di Dottrine filosofiche e fino al 2004 anche di Logica; ha fatto parte della segreteria della Rivista della Facoltà per un decennio fino al 1998 e sin dall’anno accademico 1985 è Segretario Generale della medesima Facoltà.

Pensiero 
Il pensiero di Armetta è una rilettura del neoidealismo crociano e gentiliano sulla base dello spiritualismo cristiano. I suoi studi sono rivolti soprattutto alla storia del pensiero filosofico e teologico in Sicilia, e sono culminati nella curatela del monumentale Dizionario Enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia.

Pubblicazioni 
La filosofia del volere da Omero a Platone (1969).
Storia e idealità in S. Kierkegaard (1972).
L’uomo come natura (1988).
Guida agli scritti di Santino Caramella (1991).
Teoria e pratica in Santino Caramella (1991).
Caramella e Gobetti. Un rapporto oscurato (1993).
Il Carteggio Caramella - Croce (1997).
Il carteggio tra Caramella e Lombardo Radice 1919-1935 (2001).

Principali curatele 
S. Caramella, Per una società in dialogo (1988);
Il pensiero filosofico in Sicilia (1995).
F. Pizzolato, Elementi di ideologia (2002); 
S. Calcara, Istituzioni ideologiche (2005).
Rosario La Duca. Guida agli scritti (2010)
La toponomastica di Terrasini - Favarotta (2010)
Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia. Secc. XIX e XX, 6 voll., Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2010.
Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia. Dalle origini al sec XVII, 12 voll., Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2018.

Riconoscimenti 
Papa Benedetto XVI lo ha insignito del titolo di Cavaliere Commendatore dell'Ordine di S. Silvestro (13 febbraio 2013).

Note